Okręty US Navy o nazwie USS „Ready”

 Pierwszy USS „Ready” (PG-67) był kanonierką patrolową z okresu II wojny światowej.
 Drugi USS „Ready” (PG-87) był kanonierką patrolową z okresu wojny wietnamskiej.

Ready